Jüdischer Friedhof Liběšice steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Liběšice)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Liběšice)